Madero ist der Familienname folgender Personen:

 Adalberto Madero (* 1969), mexikanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Demetrio Madero (* 1960), mexikanischer Fußballspieler
 Ernesto Madero Vázquez (1913–1996), mexikanischer Journalist und Diplomat

 Gustavo Adolfo Madero mexikanischer Politiker
 José Manuel Garza Madero (* 1952), mexikanischer Geistlicher, Weihbischof in Monterrey
 Julio Madero González (1886–1946), mexikanischer Diplomat
 Rafael Madero (* 1958), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Raúl Madero (1939–2021), argentinischer Fußballspieler und Mediziner

Madero ist der Name folgender Orte:

 Ciudad Madero, Stadt im Bundesstaat Tamaulipas, Mexiko
 Gustavo A. Madero, Stadtbezirk von Mexico D.F.
 Madero (Texas), Ort in den USA
 Mazapa de Madero, Ort und Bezirk im Bundesstaat Chiapas, Mexiko
 Puerto Madero, Stadtteil von Buenos Aires

Siehe auch:
 Francisco Madero (Begriffsklärung)